MIMA Foundation/USTA Pro Tennis Classic 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводятся в американском городе Индиан-Харбур-Бич (штат Флорида), входя в серию турниров на зелёном грунте.

Соревнования проводились 2 — 8 мая.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Алисон Риск (№ 114 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Мелинда Цинк выигрывает свой 2й турнир за три недели и 20й за карьеру в туре ассоциации.
 Алисон Риск уступает свой 3й финал за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Алёна Сотникова выигрывает свой 1й титул в году и 3й за карьеру в туре ассоциации.
 Ленка Винерова выигрывает свой 2й титул в году и 5й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 MIMA Foundation/USTA Pro Tennis Classic

 Цикл женских турниров ITF 2011

 Портал: Теннис

США
Теннис
Май 2011 года
2011